Франц Феликс Пфеффер фон Заломон (; 19 февраля 1888 года, Дюссельдорф, Германская империя — 12 апреля 1968 года, Мюнхен, Бавария, ФРГ), руководитель Штурмовых отрядов (СА) (1 ноября 1926 года — 29 августа 1930 года), обергруппенфюрер СА.

Биография 
Сын правительственного советника. Получил юридическое образование в Гейдельбергском университете, после окончания которого в 1910 году поступил фаненюнкером в пехотный полк № 13 в Мюнстере. В 1911 году был произведён в лейтенанты.
Участник Первой мировой войны, служил в Генеральном штабе и на Западном фронте. К концу войны — командир батальона, капитан.

После окончания войны в ноябре 1918 — марте 1920 года руководил созданным им соединением Добровольческого корпуса «Пфеффер», участвовал в боях с коммунистами в Руре, в Прибалтике, в Верхней Силезии, в Литве. В марте 1920 года принимал участие в Капповском путче, за что был уволен из армии. В 1921 году амнистирован.
В 1923 году принимал активное участие в антифранцузских выступлениях в Руре. С 1924 года член Народно-социального блока. 10 марта 1925 года вступил в НСДАП (партбилет № 16 101). С 27 марта 1925 по 6 марта 1926 года — гауляйтер и руководитель СА Вестфалии, руководил созданием здесь организаций НСДАП и СА. С 7 марта по 19 июня 1926 года вместе с Йозефом Геббельсом к Карлом Кауфманом входил в состав комитета, управлявшего гау Вестфалия. В июне — ноябре 1926 года был руководителем СА в Мюнхене.

1 ноября 1926 года председатель НСДАП Адольф Гитлер назначил Ф. Пфеффера фон Заломона Верховным руководителем СА («Oberster Führer der SA»). В период его руководства Штурмовые отряды превратились в практически совершенно независимое боевое соединение, а количество членов СА возросло примерно до 80 тысяч человек в 1930 году. Сам Ф. Пфеффер фон Заломон отстаивал идею самостоятельного статуса СА в партии, что вызвало обострение его отношений с А. Гитлером. Кроме того, противостояние СС и СА вылилось в открытые столкновения, среди которых кульминацией стал бунт берлинских штурмовиков — т. н. «путч Штеннеса». После этого, озабоченный вольницей в СА, А. Гитлер 29 августа 1930 года отстранил Пфеффера фон Заломона и сам занял пост Верховного руководителя СА. В 1930—1934 годах Пфеффер фон Заломон руководил отделом «за порядок и культуру». С 6 ноября 1932 до ноября 1941 года — депутат Рейхстага от округа Южный Ганновер — Брауншвейг.

После 1933 года возглавлял дипломатическую разведку Германии, пользовался покровительством заместителя фюрера Рудольфа Гесса. Позже отошел от политической деятельности и перевелся в Имперское министерство путей сообщения. После того, как в мае 1941 года Р. Гесс улетел в Великобританию, был арестован, но вскоре освобождён. 24 ноября 1941 года исключён из НСДАП. Был связан с участниками Июльского заговора 1944 года.
После покушения на А. Гитлера 20 июля 1944 года по распоряжению секретаря фюрера Мартина Бормана был арестован, но вскоре освобождён. В 1945 году командовал дивизией Фольксштурма.

После Второй мировой войны в конце сороковых — начале пятидесятых годов принимал активное участие в гессенской земельной организации консервативной Немецкой партии.

Некоторые из детей Пфеффера в дальнейшем эмигрировали в ЮАР.

Примечания

Литература 
 

 

 

 Der Großdeutsche Reichstag 1938. IV. Wahlperiode (nach dem 30. Januar 1933) Mit Zustimmung des Herrn Reichstagspräsidenten herausgegeben von E.Kienast, Direktor beim Reichstag, Berlin, im Juni 1938, R.v.Decker’s Verlag, E.Schenck, Berlin W9. С. 340.
 Герман Вайсс (Hermann Weiß) «Биографический словарь Третьего рейха» («Biographisches Lexikon zum Dritten Reich»). Издательство Фишера, Франкфурт-на-Майне, 1998. С. 348—349. ISBN 3-10-091052-4
 Герман Вайсс (Hermann Weiß) «Пфеффер фон Заломон, Франц» («Pfeffer von Salomon, Franz»: в «Новой немецкой биографии» («Neue Deutsche Biographie» (NDB)). Том 20, Duncker & Humblot, Берлин 2001. С. 310.
 Эрих Штокхорст (Erich Stockhorst) «5000 руководителей — Кто был кем в Третьем Рейхе» («5000 Köpfe — Wer war was im Dritten Reich»). — Киль, Издательство Арндта, 2000.
 Семенов К.К. Политические солдаты Гитлера. - М.: Вече, 2016. - 320 с. ISBN 978-5-4444-6078-8

Ссылки 
 Франц Феликс Пфеффер фон Заломон в Базе данных депутатов Рейхстага
 Биография Франца Феликса Пфеффера фон Заломона в «Актах Рейхсканцелярии Веймарской республики»
 Биография Франца Феликса Пфеффера фон Заломона в «Новой немецкой биографии»

Члены НСДАП
Члены фрайкора
Офицеры СА
Участники Первой мировой войны (Германия)
Депутаты рейхстага (Веймарская республика)
Депутаты рейхстага (нацистская Германия)